Бо́гуш — фамилия.

Известные носители:

 Богуш, Андрей Александрович (1925—2009) — белорусский физик.
 Богуш, Вячеслав Васильевич (род. 1979) — белорусский футболист.
 Богуш, Даниель (род. 1974) — польский футболист, выступал на позиции защитника.
 Богуш, Лев Константинович — советский хирург.
 Богуш-Шишко, Михал (1811—1877) — белорусско-польский историк и археограф.
 Богуш, Михаил Боговитинович (ум. 1530) — государственный деятель и дипломат Великого княжества Литовского.
 Богуш, Станислав Александрович (род. 1983) — украинский футболист.
 Богуш, Франтишек Ксаверий (1746—1820) — польско-литовский общественно-политический деятель, священник, доктор философии, писатель, публицист, историк.

См. также 
 Богуши

Примечания